Cavett ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cavett (Louisiana)
 Cavett (Ohio)

Personen:
 Dick Cavett (* 1936), US-amerikanischer Talkshow-Moderator
 Frank Cavett (1905–1973), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Julian Cavett, US-amerikanischer Schauspieler